Saturninus var namnet på en familj tillhörande gens Volusia.

Kända medlemmar 

*